Donato (del latín donatus, donado) hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Donato (nombre), nombre propio masculino.
 Donato d'Angelo Bramante (1443/44-1514), arquitecto italiano.
 Donato di Niccolò, conocido como Donatello (1386-1466),  escultor italiano de principios del Renacimiento.
 Donato Gama da Silva (1962-), futbolista brasileño, nacionalizado español.
 Donato Magno (o de Casae Nigrae, m. 355), obispo de Cartago, iniciador del donatismo.
 Donato Póveda, músico cubano. Uno de los integrantes del dúo de pop latino Donato y Estéfano.
 Elio Donato (siglo IV), gramático romano.
 Plácido Donato (1934-2016), escritor argentino.
 Agustina Donato (1989-), futbolista argentina y sobreviviente de la Tragedia de Cromañón.
 Donato (compañero de San Quirino), africano (fiesta: 3 de junio). 
 Donato de Arezzo, obispo de Arezzo (?-362).
 Donato de Besançon, obispo de Besançon del siglo VII.
 Donato de Fiesole, monje irlandés, obispo de Fiesole en 824. 
 Donato de Libia
 Donato de Muenstereifel, soldado y mártir del siglo II; patrón contra el rayo.
 Donato de Sicilia, mártir junto a San Plácido.
 Donato de Thmuis, mártir y sucesor del también martirizado San Phileas como obispo de Thmuis, ciudad del Bajo Egipto en la provincia romana de Augustamnica Prima, sufragáneo de Pelusium.
 Donato de Zadar, obispo dálmata de Zadar a comienzos del siglo IX (fiesta, el 25 de febrero).
 Donato Menapace, inventor del movimiento religioso-cultural conocido como el Patatismo
 Donato servitano, monje norteafricano del siglo VI que se estableció en Hispania huyendo de la invasión de los vándalos.
 Donato, Rómulo, Segundo y sus 86 compañeros.

Lugares
 Donat (Suiza), municipio de Hinterrhein en el cantón de los Grisones.
 Donato (Italia), localidad y comune italiana de la provincia de Biella.

Además
Donato (donat), para la Orden de San Juan (británica) es una persona vinculada aunque no miembro.

Apellido Donath
Gyula Donáth, escultor húngaro.
Helen Donath, soprano estadounidense.
Ursula Donath, atleta alemana.

Veer también 

 San Donato